MYR ou myr est un code ou une abréviation, qui signifie :
 ringgit, la monnaie de la Malaisie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).
 en anglais , abréviation de million years, unité valant un million d'années notamment utilisée en sciences de la Terre et en cosmologie.
 myriamètre, ancienne unité de mesure valant  mètres, soit 10 kilomètres.
 comme extension de nom de fichier, il signifie que le fichier est une partition de musique créée avec Harmony Assistant ou Melody Assistant, deux produits de la petite entreprise toulousaine Myriad Software.

Myr peut désigner aussi :
 Myr, un magicien du duo Myr et Myroska.

Code